

Patronyme 

 Bernard Knowles (1900-1975), réalisateur, directeur de la photographie, producteur et scénariste britannique ;
 Beyoncé Knowles (née en 1981), chanteuse de R&B et soul, compositrice, productrice et actrice américaine ;
 Cyril Knowles (1944-1991), footballeur anglais ;
 Durward Knowles (1917-2018), marin bahaméen ;
 Evans Knowles (1914-2011), homme politique canadien en Ontario ;
 George Beauchamp Knowles (1790-1862), botaniste anglais spécialiste des orchidées ;
 James Sheridan Knowles (1784-1862), dramaturge irlandais ;
 
 Lilian Knowles (1870-1926), historienne britannique
 Linda Knowles (née en 1946), athlète britannique ;
 Malcolm Knowles (1913-1997), pédagogue américain ;
 Mark Knowles (né en 1971), joueur bahaméen de tennis ;
 Mathew Knowles (né en 1951), manager américain ;
 Paul John Knowles (1946-1974), tueur en série américain ;
 Patric Knowles (1911-1995), acteur anglais ;
 Robert Knowles (1317-1407), chef de guerre anglais commandant des compagnies de mercenaires pendant la guerre de cent ans ;
 Shanica Knowles (née en 1990), actrice ;
 Solange Piaget Knowles (née le  à Houston), chanteuse, actrice et mannequin américaine ; 
 Tony Knowles (né en 1943), homme d'affaires et politicien américain ;
 Tony Knowles (1955-), joueur de snooker professionnel anglais ;
 
 William Standish Knowles (1917-2012), chimiste américain.

Toponyme 

 Knowles, ville américaine d'Oklahoma.

Patronyme anglais